Чарльз Данбар ():
  (род. 1937) — американский дипломат.
 Данбар, Чарльз (1830—1900) — американский экономист.
 Данбар, Чарльз Бенедикт (1831—1878) — либерийский политик.